Трке на 400 м слободним стилом за мушкарце на светском првенству у воденим спортовима одржане су у оквиру 14 ФИНА Светског првенства у воденим спортовима 2011. у Шангају, Кина.

Квалификације и финале одржано је 24. јула на пливалишту у Шангају. Током такмичења оборен је само један национални рекорд.

Победници

Актуелни светски рекорди 
Пре такмичења на 400 метара слободно важили су следећи светски рекорди:

Резултати

Квалификације 
Укупно је било пријављено 49 пливача који су у квалификацијама били распоређени у 7 група. Осам најбољих испливаних резултата обезбедило је наступ у финалу.

Финале 
Финална трка је одржана 24. јула у 18:13 по шангајском времену.

Референце

Спољашње везе 
 -{2011 World Aquatics Championships: Men's 400 metre freestyle entry list, from OmegaTiming.com}-

Светско првенство у пливању 2011.